La isla de la fantasía puede referirse a:

 La isla de la fantasía, serie de televisión estadounidense trasmitida por la ABC entre 1977 y 1984.
 La isla de la fantasía, película estadounidense de 2020 dirigida por Jeff Wadlow.

Wikipedia:Desambiguación